Fanø – comune danese sull'omonima isola
 Fanø – isola danese